CYP steht für:
 Republik Zypern (ISO-3166-1-Code)
 Zypern-Pfund (ISO-4217-Code), frühere Währung der Republik Zypern
 Cytochrom P450, in der Pharmakologie wichtige Superfamilie von Hämproteinen
 Calbayog Airport (IATA-Code), Flughafen von Calbayog, Provinz Samar, Philippinen
 Cyprus Airways (ICAO-Code), zyprische Fluggesellschaft
 Bahnhof Crystal Palace (Railway-Code), Bahnhof und regionaler Schienenverkehrsknotenpunkt im London Borough of Bromley

Abkürzung